Hadra, auch Hadhra (, „Anwesenheit (Gottes)“) bezeichnet:
 Hadhra, allgemein islamische Sufi-Rituale, besonders Dhikr (Rezitationen, Gesänge) und Tänze
 Hâdra-Vase, einen hellenistischen Wasserkrug
 Hadra, Distrikt im Osten der ägyptischen Stadt Alexandria, Namensgeber für die Hâdra-Vase

Hadra als Wortbestandteil:
 Hadramaut, Ḥaḍramawt, mit mawt, „Tod“, also „Hof des Todes“, „Wohnung des Todes“, eine Region im Jemen

Hadra ist der Name von:
Berthold Ernest Hadra (1842–1903), deutscher Arzt

HaDra ist die Abkürzung für:
 Hanseatischer Drahthandel